Baiso (llengua): llengua cuixítica parlada a Etiòpia.
 Baiso (municipi): municipi situat a l'Emília-Romanya, Itàlia.